Ocean Princess bezeichnet:

 ehemaliges Kreuzfahrtschiff der Ocean Cruise Line, siehe Italia (Schiff, 1967)
 ehemaliges Kreuzfahrtschiff von Princess Cruises, siehe Sirena (Schiff)
 ehemaliges Kreuzfahrtschiff von Princess Cruises, siehe Queen of the Oceans